

Estados Unidos 

 Campbell (Califórnia)
 Campbell (Flórida)
 Campbell (Minnesota)
 Campbell (Missouri)
 Campbell (Nebraska)
 Campbell (Ohio)
 Campbell (Texas)

Outros 
 Castelo Campbell
 2751 Campbell
 Campbell Soup Company

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes